Small Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Small Island (Antarktika)

in Australien:
 Small Island (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:
 Small Island (Kalifornien)
 Small Island (Washington)
 Small Island (Wisconsin)

Small Island steht für:
 Small Island, Originaltitel von Eine englische Art von Glück, Roman von Andrea Levy
 Small Island (2009), Fernsehfilm, Verfilmung des Romans von Andrea Levy